Słowacka Extraliga siatkarzy 2009/2010 - 18. sezon rozgrywek o mistrzostwo Słowacji. Zainaugurowany został 1 października 2009 roku i trwał do 24 kwietnia 2010 roku.

W fazie zasadniczej 9 zespołów rozegrało mecze system każdy z każdym, mecz i rewanż. Do trzech najlepszych klubów fazy zasadniczej dołączył klub VK Chemes Humenné. Rozegrały one spotkania o miejsca 1-4 systemem każdy z każdym, mecz i rewanż.

W sezonie 2009/2010 w Pucharze Challenge Słowację reprezentował klub .

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Liderzy

Druga faza

Grupa 1-4

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa 5-10

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

I runda

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

II runda

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8 
(do dwóch zwycięstw)

III runda

Finały 
(do czterech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 7. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Baraże

I runda 
(do trzech zwycięstw)

Klub  uzyskał prawo gry w Extralidze w sezonie 2010/2011.

II runda 
(do dwóch zwycięstw)

Klub  zachował prawo gry w Extralidze w sezonie 2010/2011. Jednocześnie w wyniku wycofania się z rozgrywek VK Nové Mesto nad Váhom takie prawo uzyskał klub .

Statystyki, varia

Sety, małe punkty, liczba widzów

Linki zewnętrzne 
 

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Słowacji
2009 na Słowacji
2010 na Słowacji